Anton Günther von Ellebrecht ist der Name folgender Personen:

 Anton Günther von Ellebrecht (1600–1681), dänischer Generalmajor 
 Anton Günther von Ellebrecht (1652–1723), dänischer Generalmajor
 Anton Günther von Ellebrecht (1684–1760), dänischer Generalmajor